Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji AEGON Classic 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla sedmá nasazená Slovenka Daniela Hantuchová, kterou ve třetím kole vyřadila japonská veteránka Kimiko Dateová.

Singlový titul si připsala nejvýše nasazená Srbka Ana Ivanovićová, když ve finále zdolala českou hráčku Barboru Záhlavovou-Strýcovou ve dvou setech 6–3 a 6–2. Šampiónka tak získala, po lednovém Auckland Open a dubnovém Monterrey Open, třetí trofej probíhající sezóny, celkově čtrnáctou v kariéře a vůbec první na travnatých dvorcích.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
  'Ana Ivanovićová (vítězka)
  Samantha Stosurová (3. kolo)
  Sloane Stephensová (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová (čtvrtfinále)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Klára Koukalová (čtvrtfinále)
  Daniela Hantuchová (3. kolo)
  Magdaléna Rybáriková (2. kolo)
  Čang Šuaj (semifinále)
  Bojana Jovanovská (1. kolo)
  Madison Keysová (2. kolo)
  Mónica Puigová (2. kolo)
  Caroline Garciaová (1. kolo)
  Kurumi Narová (1. kolo)
  Alison Riskeová (3. kolo)
  Casey Dellacquová (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Ť Čeng
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= F Schiavone
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= S Fichman
| RD1-score05-1=78
| RD1-score05-2=62
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= N Kičenok
| RD1-score06-1=66
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= L Kičenok
| RD1-score07-1=63
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=15
| RD1-team08= A Riske
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=9
| RD1-team09= Š Čang
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= E Daniilidou
| RD1-score10-1=5
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= K Mladenovic
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=2
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Š Pe'er
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13=
| RD1-team13= P Cetkovská
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Cadanțu
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=3
| RD2-team01= S Stephens
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= F Schiavone
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= N Kičenok
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=15
| RD2-team04= A Riske
| RD2-score04-1=77
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=9
| RD2-team05= Š Čang
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Š Pe'er
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=2

| RD2-seed07=
| RD2-team07= P Cetkovská
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=8
| RD2-team08= M Rybáriková
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=3
| RD3-team01= S Stephens
| RD3-score01-1=77
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=15
| RD3-team02= A Riske
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=1

| RD3-seed03=9
| RD3-team03= Š Čang
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=78
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= P Cetkovská
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=66
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= S Stephens
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=9
| RD4-team02= Š Čang
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Dolní polovina 
 3. sekce 

| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=LL
| RD3-team02= T Babos
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= A Wozniak
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=4
| RD3-team04= K Flipkens
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=
| RD4-team01=| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= K Flipkens
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=
}}

 4. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| RD1-seed03=
| RD1-team03= D Vekić
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= B Bencic
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= P Ormaechea
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=79
| RD2-seed04=12
| RD2-team04= M Puig
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=67

| RD2-seed05=16
| RD2-team05= C Dellacqua
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= V Lepčenko
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= C McHale
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= S Stosur
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2='''6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=7
| RD3-team01= D Hantuchová
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Birmingham Classic
Tenis ve Spojeném království v roce 2014
WTA Tour 2014